Zabłotne (ukr. Заболотне) – wieś na Ukrainie w rejonie buskim obwodu lwowskiego.

Rejon buski
Wsie w obwodzie lwowskim